Fallows ist der Familienname folgender Personen:

 James Fallows (* 1949), US-amerikanischer Autor und Journalist
 Richie Fallows (* 1995), englischer Squashspieler